Alekseyevka – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Alekseyevka – centro abitato del distretto di Quba, in Azerbaigian
 Alekseyevka – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian